Nador steht für:

 Nador, Hauptstadt der gleichnamigen Provinz in Marokko
 Nador (Album), Musikalbum von Namika
 Nador (Tipaza), Siedlung in Algérien – früher Desaix

Nádor ist der Familienname folgender Personen:

 Magda Nádor (* 1955), ungarische Opernsängerin (Sopran) und Gesangspädagogin